Skinny Client Control Protocol
 Signalling Connection Control Part, частина рекомендації ITU-T Q.713
 Код ICAO для колишнього , Чилі